Медведград означает:

 Медведград — средневековый город в Хорватии.
 Медведград — средневековый город в Боснии и Герцеговине.